Watertown peut désigner :

 Watertown (Connecticut)
 Watertown (Dakota du Sud)
 Watertown (Floride)
 Watertown (Massachusetts)
 Watertown (Michigan)
 Watertown (Minnesota)
 Watertown (New York) (city)
 Watertown (town, New York)
 Watertown (Tennessee)
 Watertown (Wisconsin)
 Watertown Township (Michigan)
 Watertown, un album de Frank Sinatra

Homonymie de toponyme